Striarea är ett släkte av musslor. Striarea ingår i familjen Noetiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Striarea